Na Na oder Na-Na steht für:

 Na-Na (Band), russische Pop-Gruppe
 Na Na, Song von Trey Songz (2014)
 Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye, Song von Steam (Band) (1969)
 NaNa – Hannoversche Wochenschau, Szenezeitschrift

Siehe auch:
 Sha Na Na, US-amerikanische RockʼnʼRoll-Band
 Nana
 Na Na Na